Il singolare del torneo di tennis Newcastle Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Greg Rusedski che ha battuto in finale Javier Frana 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Christo van Rensburg (semifinali)
 Javier Frana (finale)
 Patrick Baur (quarti di finale)
 Christian Saceanu (secondo turno)

 Chris Wilkinson (secondo turno)
 Stéphane Simian (secondo turno)
 Kent Kinnear (secondo turno)
 Fernon Wibier (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newcastle Challenger 1992